Monopterus är ett släkte av fiskar. Monopterus ingår i familjen Synbranchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Monopterus